ELEAGUE Major: Boston 2018 — двенадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive, проведённый при поддержке компании Valve в январе 2018 года. Организатором турнира выступали ELEAGUE, этап претендентов и этап легенд проводились в городе Атланта, в студии Turner Broadcasting System, матчи плей-офф проходили в Бостоне, на стадионе Agganis Arena. Призовой фонд турнира составил один миллион долларов США.

Победителем турнира стала американская команда Cloud9.

Квалификации

Региональные квалификации (майнор-турниры) 
Майноры проводились в четырёх регионах: Азиатском, Европейском, Американском и СНГ. От каждого региона по две лучшие команды попадали в Этап претендентов основного турнира. Все игры проводились оффлайн.

Команды-участники 

13 декабря 2017 года Valve анонсировали расширение списка участников до 24 коллективов. Все команды PGL 2017 Krakow Major автоматически попали на ELEAGUE Major 2018 и к ним присоединились восемь команд из региональных квалификация. Сам же турнир разделили на три этапа: Challengers stage (Этап претендентов), Legends stage (Этап легенд) и Champions stage (Этап чемпионов).

Региональные квалификации
  Renegades
  Flash Gaming1
  Avangar
  Quantum Bellator Fire
  Space Soldiers
  Team EnVyUs
  Team Liquid
  Mistfits
1 Игрок Tyloo Хансел «BnTeT» Фердинанд не смог получить визу для посещения турнира, так же ранее команду покинул тренер Луис «peacemaker» Тадеу и организация не сумела договориться с ним о выступлении на турнире. Valve же запретили делать команде замены, из-за чего Tyloo не смогли выступить на чемпионате. Их слот на турнире достался команде Flash Gaming, занявшей третье место на азиатском майноре.

Худшие восемь PGL 2017 Krakow Major
  Cloud9
  Flipsid3 Tactics
  G2 Esports
  mousesports
  Natus Vincere
  Sprout
  FaZe Clan
  Vega Squadron
Лучшие восемь PGL 2017 Krakow Major
  Gambit Esports
  Astralis
  Virtus.pro
  BIG
  Fnatic
  SK Gaming
  North
  100 Thieves2
2 Команда 100 Thieves, после окончания первого игрового дня, сообщила, что не сможет посетить турнир из-за проблем с получением виз игроками.

Формат 
Турнир проводился в три этапа:

Этап претендентов (англ. Challengers Stage) проходил по швейцарской системе до трёх побед. Все матчи разыгрывались в формате best of one (лучший на одной карте). В нём принимали участие лучшие команды майноров и восемь худших команд PGL 2017 Krakow Major. В следующий этап попадали восемь лучших команд. Проходил с 12 по 15 января.

Этап легенд (англ. Legends Stage) проходил по аналогичной предыдущему этапу системе, к восьми коллективам добавились восемь лучших команд PGL 2017 Krakow Major. В следующий этап так же попадали восемь лучших команд. Проходил с 19 по 22 января.

Этап чемпионов (англ. Champions Stage) проходил по олимпийской системе. Все матчи разыгрывались в формате best of three (лучший на трёх картах). Проходил с 26 по 29 января.

Карты 
 Cache
 Cobblestone
 Inferno
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train

Этап претендентов

Девятый слот 
После окончания первого игрового дня Eleague и команда 100 Thieves, призёр предыдущего мэйджор-турнира, анонсировали, что бразильский состав не будет присутствовать в связи с миграционными вопросами. Чтобы следующий этап был укомплектован шестнадцатью командами, Valve и Eleague приняли решение, что три команды с результатом 2:3 разыграют между собой девятую путёвку в этап легенд.

Слот был разыгран по системе плей-офф в два этапа. Две команды из трёх с наиболее простым расписанием в матче best of one (лучший на одной карте) сразились между собой, и победитель этого матча продолжил борьбу за путёвку уже с командой, имевшей наиболее сложное расписание, так же в матче best of one. Сложность расписания определялась тем, сколько побед получили соперники команд в предыдущих раундах этапа претендентов.

Этап легенд

Этап чемпионов

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

Примечания 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2018 год в киберспорте